Villa Litta a Milano
 Villa Litta Bolognini Modigliani a Vedano al Lambro
 Villa Litta Carini a Orio Litta
 Villa Menafoglio Litta Panza a Varese
 Villa Visconti Borromeo Arese Litta a Lainate

Pagine correlate
 Villa Litta Modignani